Ма́рцин Но́вак ():
 Новак, Марцин (род. 1975) — польский музыкант; бас-гитарист, играющий в стиле блэк-метал.
 Новак, Марцин (род. 1975) — польский волейболист.
 Новак, Марцин (род. 1979) — польский футболист.